Не́рдва — река в Пермском крае, левый приток Обвы. Устье реки находится в 20 км по левому берегу Обвы. Длина реки — 115 км, площадь водосборного бассейна — 1060 км².

Река образуется слиянием двух небольших рек — Большая Нердва и Малая Нердва. Исток лежит в лесном массиве на юге Кудымкарского района в 7 км к северо-западу от села Ленинск на водоразделе бассейнов Обвы и Иньвы. Генеральное направление течения реки в верхнем и среднем течении — юго-восток и восток, в нижнем течении после впадения Юрича поворачивает на юг. Русло крайне извилистое, река образует большое количество излучин, часто меняет направление. Верхнее течение проходит по Кудымкарскому району, нижнее — по Карагайскому.

Крупнейшие населённые пункты на реке — Ленинск (Кудымкарский район); Нердва и Воскресенск (Карагайский район). Кроме них река протекает ряд мелких деревень. В селе Нердва на реке запруда. Ширина реки в среднем течении 15-20 метров, в нижнем до 30 метров. Скорость течения у устья 0,1 м/с.

Впадает в Обву у деревни Усть-Нердва ниже посёлка Рождественск.

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 река Бодесь (пр)
 14 км: река Малый Воим (в водном реестре — без названия, пр)
 17 км: река Воим (лв)
 24 км: река Юсьва (лв)
 42 км: река Юрич (лв)
 река Михалка (пр)
 55 км: река Чельва (лв)
 60 км: река Большая Тетля (пр)
 река Удва (лв)
 река Нечь (лв)
 82 км: река Муртымка (лв)
 88 км: река Муртым (в водном реестре — Сылвожанка, лв)
 98 км: река Сын (пр)
 река Горец (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от города Березники до Камского гидроузла, без реки Косьва (от истока до Широковского гидроузла), Чусовая и Сылва, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100912111100009714.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Пермской области — Нердва 

Притоки Обвы
Реки Кудымкарского района
Реки Карагайского района